Terra Nostra puede referirse a:

 Terra Nostra (novela),  novela de Carlos Fuentes; 
 Terra Nostra (telenovela) fue una telenovela brasileña producida y transmitida por la Rede Globo; o
 Jardín Botánico Terra Nostra Garden es un jardín botánico.